ВФО — аббревиатура нескольких организаций:

 Всероссийская фашистская организация — организация, существовавшая в 1933—1942 годы в США.
 Всероссийское фотографическое общество — организация, существовавшая с 1928 по 1930 год, правопреемник РФО.